Oleg Aleksandrovich Kuzmin (Moscou, 9 de maio de 1981) é um futebolista profissional russo que joga como defensor

Carreira

Spartak Moscow
Vyacheslav Podberyozkin se profissionalizou no Spartak Moscow, em 1997, atuando nos clubes satélites do clube.

Rubin Kazan 
Kuzmin se transferiu para o Rubin Kazan, em 2010, atuando 2018 no clube de Kazan.

Títulos
Rubin Kazan
 Taça da Rússia: 2012
 Supertaça da Rússia: 2012-13.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol 

Naturais de Moscou
Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Rubin Kazan